Maurice Tournier (1893-1914), joueur de rugby à XV français
Maurice Tournier (1933-2013), romancier et linguiste français